Halfway (mi-chemin en anglais) est le nom de plusieurs lieux dans les pays anglophones :
dans les îles Britanniques :
Halfway (Berkshire),
Halfway (Écosse),
Halfway (Yorkshire du Sud),
Halfway (Irlande) ;
aux États-Unis :
Halfway (Oregon),
Halfway (Maryland),
Halfway (Missouri).

Voir aussi
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis